Glossodoris zebra är en snäckart. Glossodoris zebra ingår i släktet Glossodoris och familjen Chromodorididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nakensnäckor
zebra